Wapen van Ouderkerk (gemeente) (in 1985 opgerichte gemeente)
Wapen van Ouderkerk aan den IJssel, een van de voorlopers van deze gemeente